Stabilizátor je obecně technické zařízení, látka či společenský nástroj pro stabilizaci nějakého děje, jevu nebo procesu, může se jednat například o:

 stabilizátory užívané v elektrotechnice
 stabilizátor napětí – elektrotechnické zařízení konstruované pro stabilizaci elektrického napětí
 stabilizátor proudu – elektrotechnické zařízení konstruované pro stabilizaci elektrického proudu 
 stabilizátor (chemie) – chemická přísada pro stabilizaci výbušné látky
 stabilizátor (letectví) – stabilizační plochy u letounu 
 stabilizátor (ekonomie) – stabilizační ekonomický nástroj určený pro tlumení periodických výkyvů v ekonomice, například Automatický stabilizátor (ekonomie)
 stabilizátor (odpružení) – stabilizační zařízení zmenšující klopení a kolébání motorového vozidla během jeho jízdy
 stabilizátor (potraviny) – stabilizační látka pro zlepšení trvanlivosti potravin (například E 415)
 stabilizátor obrazu – zařízení sloužící ke zvýšení stability obrazu u optických přístrojů
 stabilizátor nálady - léčivo sloužící k léčbě poruch nálad